Боже, благослови Малави (ньянджа Mlungu dalitsani Malaŵi, ) — государственный гимн Малави, утверждённый по результатам конкурса в 1964.

Текст гимна

Внешние ссылки 
 MIDI-версия гимна

Государственные символы Малави
Малави
Песни 1964 года